Tripolis (griechisch  ‚drei Städte‘) bzw. Tripoli bezeichnet:

Städte:
 Tripolis, libysche Hauptstadt
 Munizip Tripolis, libysche Verwaltungseinheit
 Tripoli (Griechenland), griechische Stadt
 Tripoli (Libanon), libanesische Stadt
 Tripolis (Olten), ehemalige schweizerische Arbeitersiedlung

in den Vereinigten Staaten:
 Tripoli (Iowa), im Bremer County
 Tripoli (New York)
 Tripoli (Pennsylvania)
 Tripoli (Wisconsin), im Lincoln und im Oneida County
 Tripoli Mill (New Hampshire)

in der antiken Geographie:
 Tripolis in Phönizien, das heutige Tripoli (Libanon)
 Titularbistum Tripolis in Phoenicia, ein auf diese Stadt zurückgehendes Titularbistum
 Tripolis, eine Festung in Pontus Polemoniacus, heute Tirebolu an der Schwarzmeerküste in der Provinz Giresun in der Türkei
 Tripolis (Fluss), Fluss bei der pontischen Stadt, heute Tirebolu Suyu bei der gleichnamigen Stadt und der Unterlauf des Harşit in der Türkei
 Tripolis (Makedonien), Stadt in Makedonien, möglicherweise beim heutigen Drama in Nordgriechenland
 Tripolis (Lakonien), Gebiet in der Nähe von Megalopolis (heute Megalopoli) in Lakonien auf dem Peloponnes
 Tripolis (Arkadien), Gebiet in Arkadien nördlich Methydrion (heute Methydrio) und Theisoa auf der Peloponnes
 Tripolis Larisaia, Stadt östlich von Larissa, vielleicht beim heutigen Platykampos in Griechenland
 Tripolis ad Maeandrum, Stadt am Oberlauf des Mäander in Phrygien, östlich des heutigen Buldan in der türkischen Provinz Denizli
 Titularbistum Tripolis in Lydia, ein auf diese Stadt zurückgehendes Titularbistum

Weiteres:
 Grafschaft Tripolis, einen mittelalterlichen Kreuzfahrerstaat mit Tripolis im Libanon als Hauptstadt
 Tripolis (Film), einen Historienfilm aus dem Jahr 1950
 Tripoli (Schiff), italienisches Passagierschiff von 1912
 USS Tripoli, einen Begleitflugzeugträger der Marine der US
 Tripoli Rocketry Association einen Verband für High-Power-Raketen

Tripoli ist der Familienname folgender Personen:

 Salvatore Tripoli (1904–1990), US-amerikanischer Boxer 

Siehe auch:

 Tripolis-Windhoek-(Kapstadt)-Highway
 Dreistadt
 Dreistädtebund
 Tri-Cities